Ahonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ahonsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Ahonsaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Ahonsaari (ö i Lappland), Rovaniemi, 

Robotskapade Finlandförgreningar